Засечное — название населённых пунктов в России. Название связано с исторической Засечной чертой:
 Засечное — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Засечное — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Засечное — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Засечное — село в Пензенском районе Пензенской области.